Freeman Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Freeman Run (Tubmill Creek)   im Westmoreland County, Pennsylvania
 Freeman Run (First Fork Sinnemahoning Creek)   im Potter County, Pennsylvania